Бунин, Андрей: Бунин, Андрей Анатольевич (род. 1968) — советский и российский хоккеист, тренер и функционер.
 Бунин, Андрей Владимирович (1905—1977) — советский архитектор и историк архитектуры.